A terceira temporada do The Voice Brasil, um talent show brasileiro, estreou em 18 de setembro de 2014 e foi ao ar até o dia 25 de dezembro de 2014, transmitido após a telenovela Império, na Rede Globo. Foi anunciado que, a partir desta temporada, a idade mínima para a inscrição, que antes era de 18 anos, passou a ser 16 anos. A temporada coincidiu com as Eleições 2014, fazendo com que no dia 2 de outubro de 2014 o programa não fosse exibido e no dia 23 de outubro de 2014 começasse mais tarde nos estados em que houve segundo turno para governador, devido aos debates eleitorais televisionados.

Na final do programa, ficaram Danilo Reis & Rafael (Time Lulu Santos), Kim Lírio (Time Daniel), Lui Medeiros (Time Claudia Leitte) e Romero Ribeiro (Time Carlinhos Brown). A dupla mineira Danilo Reis & Rafael, do time de Lulu Santos, venceram a temporada com 43% dos votos, ganhando o prêmio de 500 mil reais, contrato com a Universal Music, um carro e o gerenciamento de carreira. É a primeira vez que uma dupla se consagra vencedora em todas as franquias mundiais do The Voice e eles são os primeiros vencedores do The Voice Brasil que foram "roubados" por outro técnico após perderem a fase das batalhas.

Audições

Seletivas regionais
As inscrições online estiveram abertas de 16 de dezembro de 2013 a 31 de maio de 2014. Os inscritos selecionados foram então chamados às seleções regionais em sete capitais do Brasil:

Episódios
Legenda

Episódios 1 a 5: Audições às Cegas 
 Performances
"Toda Forma de Amor" — Técnicos do The Voice Brasil (Episódio 1)
"It Hurt So Bad" — Claudia Leitte (Episódio 2)
"Evidências" — Daniel (Episódio 3)
"Verdade, Uma Ilusão" — Carlinhos Brown (Episódio 4)
"Luiz Maurício" — Lulu Santos (Episódio 5)

Episódios 6 a 8: Batalhas 
Cada técnico, para reduzir o número de participantes à metade, escolheu duetos da mesma equipe para se enfrentarem na fase de batalhas. O escolhido pelo técnico no final da batalha passa para a próxima fase, porém o que não for escolhido tem a chance de ser resgatado por algum dos outros técnicos no "Peguei". Esse recurso dá a chance, de após a eliminação de um candidato na rodada de batalha, dos outros três técnicos poderem "roubar" o competidor de sua equipe original para a deles. Se houver mais de um técnico querendo o mesmo participante, o competidor tem a decisão final de para qual time ele prefere ir. Caso nenhum dos técnicos demonstre interesse em salvar, o participante está eliminado do programa. Cada técnico tem direito de salvar apenas duas vozes. Devido ao fato de Claudia Leitte e Daniel terem 13 candidatos em suas equipes (quando poderiam ter apenas 12), seus times terão uma batalha de trio, com um candidato sendo o vencedor e os dois perdedores podendo ser pegos pelos outros técnicos.

Legenda

 Performances
"A Namorada" — Técnicos do The Voice Brasil (Episódio 6)
"Só Rezo" — Di Ferrero e Rogério Flausino (Episódio 7)
"Maneiras" — Dudu Nobre e Luiza Possi (Episódio 7)
"Verdade" — Dudu Nobre e Rogério Flausino (Episódio 8)
"Lucky" — Di Ferrero e Luiza Possi (Episódio 8)

Episódios 9 e 10: Tira-Teima 
Nesta fase, o técnico dividiu sua equipe em dois grupos de quatro candidatos, que cantaram em suas respectivas noites. Os quatro candidatos se apresentam ao vivo e é aberta a votação popular. O mais votado pelo público passa automaticamente para a próxima fase e o técnico salva um dos outros três competidores de sua equipe. Os dois restantes que não foram salvos pelo público nem pelo técnico são eliminados do programa. Apenas quatro candidatos restarão em cada equipe na próxima fase.

Legenda

Episódio 11: Shows ao Vivo, Oitavas de Final (4 de dezembro de 2014) 
Os quatro membros remanescentes de cada equipe cantam ao vivo e é aberta a votação popular. O mais votado pelo público segue automaticamente para a próxima semana e o técnico salva outros dois competidores de sua equipe. O candidato restante, que não foi salvo pelo público nem pelo técnico, é eliminado do programa.

Legenda

Episódio 12: Shows ao Vivo, Quartas de Final (11 de dezembro de 2014) 
Os três membros remanescentes de cada equipe cantam ao vivo e é aberta a votação popular. O mais votado pelo público segue automaticamente para a próxima semana e o técnico salva outro competidor de sua equipe. O candidato restante, que não foi salvo pelo público nem pelo técnico, é eliminado do programa.

Performances:
"Michê" — Lulu Santos e Mr. Catra
"Por Causa de Você" — Carlinhos Brown e Luiz Caldas

Episódio 13: Shows ao Vivo, Semifinal (18 de dezembro de 2014) 
Os dois membros remanescentes de cada equipe cantam ao vivo e é aberta a votação popular. Antes de serem revelados os votos do público, os técnicos dividem 30 pontos, que serão revertidos em porcentagem, entre seus dois candidatos, da maneira que acharem melhor. O candidato que tiver a maior soma de votos do público com os pontos dado pelo técnico segue para a final. O candidato restante é eliminado do programa.

Chave

Performances:
"Meu Mundo e Nada Mais" — Daniel e Guilherme Arantes
"Matimba" — Claudia Leitte e MC Guimê

Episódio 14: Shows ao Vivo, Final (25 de dezembro de 2014) 

Chave

Performances:

Resultados
Detalhes dos resultados

  Vencedor
  Finalista
  Artista foi salvo(a) pelo público
  Artista foi salvo(a) pelo(a) mentor(a)

  Artista avançou para a final do programa
  Artista não se apresentou
  Artista foi eliminado(a)

Times 

  Time Brown
  Time Daniel

  Time Lulu
  Time Claudia

Times 
Legenda

  – Vencedor(a)
  – Finalista
  – Eliminado(a) na semifinal
  – Eliminado(a) nas quartas de final
  – Eliminado(a) nas rodada de apresentações ao vivo
  – Eliminado(a) no tira-teima ao vivo
  – Pego por outro técnico na rodada de batalhas (nome riscado)
  – Eliminado(a) na rodada de batalhas

Audiência 
Os dados são divulgados pelo IBOPE.

 Em 2014, cada ponto representa 65.000 domicílios em São Paulo.

Aparições dos participantes em outros talent shows
Millane Hora participou da primeira temporada do Ídolos, em 2006, com o nome Millane Fortes. Ela foi eliminada no Top 30. Também participou da quarta temporada do Fama, em 2005, e do concurso para escolha da próxima cantora da banda do Domingão do Faustão, em 2007.
Thiago Soares participou da segunda temporada do Ídolos, em 2007. Ele foi eliminado no Top 32.
Davi Lins participou da segunda temporada do Ídolos, em 2007. Ele terminou na quinta colocação. Também participou do programa Astros, em 2008.
Jésus Henrique participou da segunda e da quarta temporada do Ídolos, em 2007 e 2009, respectivamente. Em 2007, ele foi eliminado no Top 32 e em 2009, ele foi eliminado no Top 24.
Nanda Garcia participou da terceira temporada do Ídolos, em 2008. Ela terminou na quinta colocação.
Hellen Lyu participou da quarta temporada do Ídolos, em 2009. Ela terminou na terceira colocação.
Maria Alice participou da quinta temporada do Ídolos, em 2010. Ela terminou na sexta colocação.
Romero Ribeiro participou da quinta temporada do Ídolos, em 2010. Ele terminou na quinta colocação.
Nise Palhares participou da quinta temporada do Ídolos, em 2010. Ela terminou na terceira colocação.
Kim Lírio participou da sétima temporada do Ídolos, em 2012. Ele terminou na quinta colocação.
Nathalie Alvim participou da primeira temporada do The Voice Brasil, em 2012, mas nenhum técnico virou a cadeira nas audições às cegas.
Dudu Fileti participou da segunda temporada do The Voice Brasil, em 2013, mas nenhum técnico virou a cadeira nas audições às cegas.
Dilauri participou da segunda temporada do The Voice Brasil, em 2013, mas nenhum técnico virou a cadeira nas audições às cegas.
 Franciele Karen participou do Jovens Talentos Kids do Programa Raul Gil, foi até a final da competição. Participou posteriormente do Jovens Talentos, quadro do mesmo programa.
 Flávia Souza (pertencente a dupla Flavinha & Léo) participou da segunda edição do quadro Jovens Talentos, foi até a final da competição.
 Ricardo & Ronael participaram da primeira temporada do Festival Sertanejo. Eles terminaram em sexto lugar.

Ligações externas 
 Site oficial

The Voice Brasil
2014 na televisão no Brasil